

Redcliff, ville (town) du Comté de Cypress, dans la province canadienne de l'Alberta.

, un haut sommet montagneux au Colorado ;
  .

, Dorset ;
 , falaise de roche argileuse sur la rive de l'estuaire de l'Humber, site archéologique.

Redcliff, ville de la province de Midlands, au Zimbabwe.

Références